Wilhelm IV Wittelsbach (ur. 13 listopada 1493 w Monachium; zm. 7 marca 1550 tamże) – książę Bawarii od 1508 do 1550.

Rządy 
Jego rodzicami byli: książę Albrecht IV Wittelsbach i Kunegunda Habsburżanka, arcyksiężniczka austriacka. Wilhelm otrzymał władzę dopiero w 1511 roku, jednak tytuł księcia Bawarii dzielił z bratem Ludwikiem X. Dopiero po jego śmierci w 1545 roku objął samodzielne rządy. Działając w porozumieniu z papieżem nie dopuścił w sposób zdecydowany do rozprzestrzenienia się reformacji w Bawarii. W latach 1546–1547 uczestniczył w religijnej wojnie szmalkaldzkiej, po stronie cesarza Karola V.

5 października 1522 w Monachium ożenił się z Marią Jakobiną Badeńską (1507–1580), córką margrabiego Badenii Filipa I (1479–1533) i Elżbiety Wittelsbach (1483–1522), księżniczki Palatynatu Reńskiego. Para miała czwórkę dzieci:
 Theodo (1526–1534)
 Albrecht (1528–1579) – książę Bawarii, w 1546 roku ożenił się z Anną Habsburg
 Wilhelm (1529–1530)
 Matylda (1532–1565) – żona margrabiego Badenii Filiberta.

Piwo 
Dnia 23 kwietnia 1516, doceniając znaczenie jakości artykułów spożywczych, wydał postanowienie Reinheitsgebot określające składniki piwa, zniesione dopiero przez UE w 1987 roku (jednakże dla celów marketingowych także dzisiaj wiele browarów podpiera się deklaracją zgodności swojego piwa z Reinheitsgebot). Toteż dzień 23 kwietnia jest obchodzony w Niemczech jako Dzień piwa.

Przodkowie 

Wittelsbachowie
Władcy Bawarii
Urodzeni w 1493
Ludzie urodzeni w Monachium
Zmarli w 1550